Франкенщайн () може да се отнася за:
 Франкенщайн, род в Оденвалд, Германия
 Замък Франкенщайн в Оденвалд
 „Франкенщайн“, роман от Мери Шели
 Франкенщайн, чудовището от романа на Мери Шели
 Виктор Франкенщайн, измислен учен от романа „Франкенщайн“ от Мери Шели
 Франкенщайн (филм, 1931)

de:Frankenstein
en:Frankenstein (disambiguation)